Les Checkers de Charlotte peuvent désigner :
 Checkers de Charlotte : équipe ayant évolué dans l'Eastern Hockey League de 1960 à 1973 puis dans la Southern Hockey League de 1973 à 1977 ;
 Checkers de Charlotte : équipe ayant évolué dans l'ECHL de 1993 à 2010 ;
 Checkers de Charlotte : équipe créée en 2010 et évoluant dans la Ligue américaine de hockey.